Fortuna, navnet på den romerske mytologis personificering af held, kan også henvise til:

 Fortuna (tv-serie), norsk dramaserie, baseret på Alexander Kiellands trilogi
 Fortuna (roman), fra 1884 af Alexander Kielland

Sport 
 Fortuna Düsseldorf, tysk fodboldklub fra Düsseldorf
 Fortuna Hjørring, dansk kvindefodboldklub fra Hjørring
 Fortuna Sittard, hollandsk fodboldklub fra Sittard
 AaFK Fortuna, norsk kvindefodboldklub fra Ålesund
 SC Fortuna Köln, tysk fodboldklub fra Köln
 SV Fortuna Magdeburg, tysk fodboldklub fra Magdeburg

Stednavne 
 Fortuna (Californien), by i Humboldt County, Californien
 Fortuna (Murcia), by i den spanske region Murcia
 Fortuna (Maranhão), kommune i den brasilianske delstat Maranhão

Se også 
 19 Fortuna, asteroide i Asteroidebæltet
 Fortunaskolen, folkeskole i Esbjerg Kommune